À jour kan syfta på:

 À jour (utredning) – en statlig utredning om journalistutbildningarna gjord 1975
 A jour (konsthantverk) - ett genombrutet arbete där ljuset lyser igenom. Används främst om ädelstenar infattade utan bottenplatta för att släppa igenom ljus. Det kan dock användas även om transparent emalj, om keramik med genombruten dekor, om spetsar och vissa typer av broderier.

Referenser